Vlákna může označovat:
 Vlákno (jednotné číslo)

textilní vlákna
 Polyesterová vlákna 
 Polyamidová vlákna
 Elastická vlákna
 Vlákna z karbidu křemíku

film 
Vlákna (film, 1984)